Libor Došek může být:

 Libor Došek (fotbalista, 1955) – bývalý český fotbalista
 Libor Došek (fotbalista, 1978) – český fotbalista a reprezentant, syn Libora